Дмитрий Сонцов:
 Сонцов, Дмитрий Дмитриевич — русский коннозаводчик, автор ряда книг по истории коневодства в России; двоюродный племянник П. А. Сонцова
 Сонцов, Дмитрий Петрович (1803—1875) — русский нумизмат и собиратель древностей.